Autana steht für folgende geographischen Objekte in Venezuela:

 Autana (Venezuela), Municipio im Bundesstaat Amazonas
 Autana (Sipapo), Nebenfluss des Sipapo 
 Cerro Autana, Berg im Bundesstaat Amazonas